Mill Pond Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Mill Pond Lake (Iron River), im Bayfield County, Bundesstaat Wisconsin
 Mill Pond Lake (Long Lake Branch), im Bayfield County, Bundesstaat Wisconsin
 Mill Pond Lake (Telephone Creek), im Albany County, Bundesstaat Wyoming